И́горь Влади́мирович Попо́в:
 Попов, Игорь Владимирович (1912—1992) — советский гидролог, доктор географических наук, профессор.
 Попов, Игорь Владимирович (род. 1972) — украинский политик, народный депутат Украины VIII созыва.